Kerber steht für:

 Kerber (Band), serbische Rockband

Kerber ist der Familienname folgender Personen:
 Angelique Kerber (* 1988), deutsche Tennisspielerin
 Anna-Pia Kerber (* 1985), deutsche Autorin, Journalistin, Übersetzerin und Fotografin
 Arthur Kerber (1842–1919), deutscher Lehrer und Berechner optischer Instrumente
 Bernhard Kerber (1938–2021), deutscher Kunsthistoriker
 Ernst Reinhold Kerber (1930–1975), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Erwin Kerber (1891–1943), österreichischer Theaterintendant
 Erwin Kerber (Politiker) (1908–1983), deutscher Wirtschaftsfunktionär der DDR
 Felix Kerber (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Ferdinand Kerber (1909–1979), deutscher Politiker (CSU, BP)
 Ferdl Kerber (1925–1977), österreichischer Skispringer
 Ferdl Kerber (Musiker) (1936/37–2013), deutscher Volksmusiker
 Franz Kerber (1901–1945), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Jürgen Kerber (* 1960), deutscher Musikverleger und Produzent
 Karl Kerber (1925–2009), deutscher Verleger und Kunstsammler
 Linda K. Kerber (* 1940), US-amerikanische Historikerin
 Luca Kerber (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Markus Kerber (Ökonom) (* 1963), deutscher Ökonom
 Markus C. Kerber (* 1956), deutscher Jurist und Finanzwissenschaftler
 Patrick Kerber (1981–2016), Schweizer Basejumper und Wingsuiter
 Randy Kerber (* 1958), US-amerikanischer Musiker
 Robert Kerber (1884–1977), österreichischer Politiker der Ersten Republik
 Slawa Kerber (* 1986), deutscher Boxer
 Walter Kerber SJ (1926–2006), deutscher Sozialethiker

Siehe auch:
 Kerbr
 Kerper
 Körber